Burchardijnen of Burchardingen kan zijn:
Burchardijnen (West-Frankische Rijk), een van Burchard van Vendôme afstammend adellijk huis
Burchardijnen (Oost-Frankische Rijk), een van Burchard I van Zwaben afstammend adellijk huis
Beide huizen waren aan elkaar verwant.